Хора (Стамбул) — візантійська церква та колишній музей у Стамбулі, перетворені в мечеть.
 Хора (античність) ( ‘простір, місце, земля, країна’) — сільськогосподарська околиця античного поліса, структурно була частиною більшості полісів, наприклад, хора Херсонеса.
Хора (філософія) () — в філософії Платона — уявне місце між ейдосом і матеріальним світом, в якому ейдос набуває конкретних втілень; в постмодерній філософії Юлії Кристевої — «перед-мова», намір повідомлення; в Жака Дерріди — непізнаване «абсолютно інше», відсутність сенсу.

 Хора (психоаналіз) () — найранніша стадія психосексуального розвитку від 0 до 6 місяців (термін Юлії Крістевої).

 Хора (танець) (, , , , ) — назва близького до хороводу народного танцю коло у балканських народів.

Топоніми
Хора-Маре — село у повіті Караш-Северін в Румунії.
Хора (Мессенія) — селище в Греції.
Хора-Міке — село у повіті Караш-Северін в Румунії.
Хора-Сфакіон — село на південному узбережжі острова Крит.
Хора-Юган — річка в Ямало-Ненецькому та Ханти-Мансійському автономних округах Росії.

Див. також

 Угода Хора-Лаваля — англо-французька угода 1935 року про план урегулювання італо-ефіопського конфликту.

Посилання

Примітки